Tapira peut désigner :
 Tapira, une ville située dans l'État du Minas Gerais au Brésil
 Tapira, une ville située dans l'État du Paraná au Brésil
 Tapira, une commune rurale de la province du Poni au Burkina Faso